Филк ( = fiction + folk(lore music) = придуманная фольклорная музыка) — музыкальная культура, жанр и сообщество, тесно связанные с фэндомом фантастики, активные с начала 1950-х.

Определения 
Как демонстрируют «What Is Filk?» Дебби Р. Охи и «What IS Filk?» на сайте проекта Interfilk, единого общепринятого определения филка не существует, хотя можно разделить предлагаемые определения по тому, сосредоточены ли они на содержании и стиле филк-музыки или на культурных аспектах филкинга.

Поначалу филком называли просто песни, производные от существующих (музыкальные пародии).

Другое определение — филк как жанр: народные песни на тему фантастики. Но это определение неточно. Филкеры пишут филк-песни на многие темы, включая, но не ограничиваясь такими темами, как компьютеры и кошки.

История 
В начале 1950‑х в результате опечатки в выражении «» в очерке «Влияние научной фантастики на современную американскую филк-музыку» () Ли Джейкобза () появилось выражение «». Считается, что первой употребила его умышленно Карен Андерсон в «» (Журнал сущей чепухи) #774 (июнь 1953) при описании песни её мужа, Пола Андерсона.

Одной из наиболее часто используемых в качестве основы для филк‐пародий песен является Greensleeves.

Конвенты 
На обычных НФ-конвентах часто существуют отделения для пения и концертов, нередко в виде конкурсов. Но существует немало регулярно проводящихся конвентов и специально для филка, а также домашние мероприятия — .

На крупных филк-конвентах помещения и время делятся по теме и способу, которым выбирают, кто будет петь следующим.

Pegasus Awards 
Ежегодные награды «» были учреждены для признания мастерства в жанре филк.

Награды выдаются ежегодно на  по результатам голосования, в шести номинациях, две из которых меняются каждый год:
 Лучшая филк‐песня 
 Лучшая классическая филк‐песня 
 Лучший поэт/композитор
 Лучший исполнитель
Номинации 2007 года
 Лучшая песня о Дорсаях () — песни по произведениям Гордона Диксона
 Лучшая песня о доме ()
Номинации 2008 года
 Лучшая трагедийная песня ()
 Лучшая комедийная песня ()

Голосовать может любой заинтересованный в филке; через интернет, по бумажной почте, или на OVFF.

См. также 

 
 Менестрельская песня

Примечания

Ссылки 
 
 
 Kirstins Let’s Filk About Homepage!
 

 
Музыкальные жанры
Фэндом
Фэнтези